Guigues ist der Name folgender Personen:

 Guigues I. (Albon) (~1000–1063/1070), Graf von Oisans, Grésivaudan und Briançonnais
 Guigues II. (Forez) (Guigues II. d’Albon; † 1206), Graf von Forez und Lyonnais
 Guigues III. (Forez) (1160–1204), Graf von Forez

 Guigues VIII. (Viennois) (Guigues VIII. de la Tour-du-Pin; 1309–1333), Dauphin von Viennois 
 J.-L. Guigues, Mathematiker, einer der Namensgeber für die Duquenne-Guigues-Basis, siehe Merkmalexploration